Хакараму, హ — ха, буква алфавита телугу,  обозначает глухой глоттальный щелевой согласный [h].

Ха гунинтам: హ, హా, హి, హీ, హు, హూ, హె, హే, హై, హొ, హో, హౌ.

Подписная «ха» называется хаватту.

Литература
 

Буквы телугу